BWB peut faire référence à :
 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, l'Office fédéral allemand des techniques de l'armement et de l'approvisionnement ;
 Braun-Whalum-Brown, un groupe de jazz américain ; 
  ;
 Blended Wing Body (en français, fuselage intégré), un projet de Boeing.